Charles M. Rice – amerykański wirusolog
 Charles Rice – amerykański dźwiękowiec